Wilhelm Kronsbein ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm Kronsbein (Politiker) (1884–1972), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wilhelm Kronsbein (Fußballspieler) (1915–2006), deutscher Fußballspieler